Der Vijay Hazare Trophy 2014/15 war die 13. Austragung des nationalen List-A-Cricket-Wettbewerbes in Indien. Der Wettbewerb wurde zwischen dem 6. und 25. November 2014 zwischen 27 indischen First-Class-Mannschaften ausgetragen. Im Finale konnte sich Karnataka gegen Punjab mit 156 Runs durchsetzen.

Format 
Die 27 First-Class-Mannschaften wurden in fünf Gruppen nach regionalen Gesichtspunkten aufgeteilt, wobei zwei Gruppen sechs und drei Gruppen fünf Mannschaften hatte. In diesen Gruppen spielte jede Mannschaft gegen jede andere einmal und erhielt für jeden Sieg vier, für jedes Unentschieden oder No Result zwei Punkte. Die beiden Erstplatzierten einer jeden Gruppe qualifizierten sich für das Viertelfinale, beziehungsweise die Mannschaften der West- und Nord Zone für das Achtelfinale, wo anschließend im K.-o.-System der Sieger der Vijay Hazare Trophy in neutralen Stadien ausgespielt wurde.

Gruppenphase

Central Zone 
Tabelle

East Zone 
Tabelle

North Zone 
Tabelle

South Zone 
Tabelle

West Zone 
Tabelle

Playoffs

Achtelfinale

Viertelfinale

Halbfinale

Finale

Weblinks 
Wettbewerb auf Cricinfo

Einzelnachweise 

2014/15
Indische Cricket-Saison 2014/15